Die Eredivisie 1989/90 war die 34. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 1989 und endete am 6. Mai 1990.

Meister wurde zum 23. Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten BVV Den Bosch und HFC Haarlem. In der Relegation setzte sich NEC Nijmegen durch.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
Der Play-off-Zweite der Eersten Divisie trat gegen den 16. der Eredivisie an. Die Spiele fanden am 2. und 6. Juni 1990 statt.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1989/90